(), film américain de William Witney sorti en 1958 ;
 La Rage de vivre (Verbrechen nach Schulschluß), film ouest-allemand d'Alfred Vohrer, sorti en 1959
 La Rage de vivre, film français de Moshé Mizrahi, sorti en 1986
 La Rage de vivre (), film britannique de Nancy Meckler, sorti en 1996.
 La Rage de vivre (Remember Me), film américain d'Allen Coulter sorti en 2010.

Article connexe 
 La Fureur de vivre (Rebel Without a Cause), film américain de Nicholas Ray sorti en 1955

L'Orage de vivre